KRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Khartoum, Khartoum, Sudan
 krt – codice ISO 639-3 della lingua tumari kanuri